Сальваторе Эспозито:
 Эспозито, Сальваторе (род. 1986) — итальянский актёр.
 Эспозито, Сальваторе (род. 1948) — итальянский футболист и тренер.
 Эспозито, Сальваторе (род. 2000) — итальянский футболист.